Эквалль — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эквалль, Кнут (3 апреля 1843, Себю, Йёнчёпинг (ныне коммуна Транос) — 4 апреля 1912, Транос) — шведский художник и книжный иллюстратор.
 Эквалль, Эмма (18 января 1838, Себю, Йёнчёпинг (ныне коммуна Транос) — 1 февраля 1925, приход Густава Вазы, Стокгольм) — шведская художница, сестра Кнута Эквалля.